Namacurra steht für:

 Namacurra (Distrikt), Distrikt in Mosambik
 Namacurra (Mosambik), Stadt in Mosambik
 Namacurra (Fluss), Fluss in Mosambik